Френк Бухер (нім. Frank Buchser 15 серпня, 1828 — 22 листопада, 1890), художник і мандрівник 19 ст.(Швейцарія).
 Річард Бухер — хокеїст, учасник Чемпіонату Швейцарії з хокею 1988, Команда усіх зірок.